Pucciniomycetes är en klass av svampar. Pucciniomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pucciniomycetes